Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 oktober 2016 vonden de selectiewedstrijden van het schaatsseizoen 2016/2017 plaats met de KNSB Cup in Kardinge in Groningen. Plaatsing voor de eerste vier ISU World Cup-wedstrijden stonden op het spel. Omdat tijdens de volgende Olympische Spelen de 500 meter ook slechts eenmaal gereden wordt, gebeurt dit nu (voor het eerst) ook bij de KNSB Cup.

Op alle individuele klassieke afstanden (500, 1000, 1500, 3000, 5000 en 10.000 meter) had Nederland op basis van het voorgaande seizoen vijf startplekken verdiend, bij zowel mannen als vrouwen. Jorien ter Mors kondigde aan dat ze de wedstrijden in Harbin (11–13 november) en Nagano (18–20 november) zou overslaan om te gaan shorttracken, onder meer Ireen Wüst kondigde aan dat ze de wedstrijd in Astana (2–4 november) zou overslaan van een trainingskamp. Hierdoor komen in sommige gevallen ook de nummers zes in aanmerking voor een wereldbekerticket. Voor de massastart gold niet dat de top twee automatisch wereldbekers zou mogen rijden, maar de winnaars werden toegevoegd aan de voorselectie waaruit de bondscoach uiteindelijk de selectie aanwijst.

De KNSB Cup, een juryprijs voor beste prestatie van het weekend, ging naar Patrick Roest.

Tijdschema

Mannen

500 meter

1000 meter

1500 meter

5000 meter

10.000 meter

Massastart

Vrouwen

500 meter

1000 meter

1500 meter

3000 meter

5000 meter

Massastart 

Langebaanschaatswedstrijd
Sportevenement in Groningen (stad)
Langebaanschaatsen in 2017
Schaatsen in Groningen (provincie)